Omlooptijd kan betrekking hebben op

 De omloopsnelheid (economie) van activa.
 De omlooptijd (astronomie) van een hemellichaam.